Товарищтай — тувинское личное мужское имя и фамилия, происходит от русского слова «товарищ».

Носители 
 Товарищтай, Николай Чолдак-оолович (1906—1955) — начальник органов внутренних дел Тувы (1941—1946).